Czarnogóra dzieli się na 21 gmin (czarn. општина / opština). W ramach gminy stołecznej Podgorica wydzielono dodatkowo dwie gminy miejskie (градска општина / gradska opština). Golubovci i Tuzi są gminami miejskimi podległymi gminie Podgorica

Mapa

Szczegółowy opis gmin

Bibliografia 
 Закон о територијалној организацији Црне Горе. Сл. лист Црне Горе 54/2011